Бристоу има више значења:
 Бристоу (Ајова)
 Бристоу (Небраска)
 Бристоу (Оклахома)